Első zrínyiújvári csata; 1663. augusztus 13.
 Második zrínyiújvári csata; 1663. november 27.